Margaret Smith Court e Ken Fletcher hanno battuto in finale Lesley Turner e Fred Stolle 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Lesley Turner /  Fred Stolle (finale)
 Margaret Smith Court /  Ken Fletcher (Campioni)
 Jan Lehane /  John Newcombe (semifinali)
 Judy Tegart /  Bob Howe (secondo turno)

 Madonna Schacht /  Bob Hewitt (secondo turno)
 Rita Bentley /  Martin Mulligan (quarti di finale)
 Jill Blackman /  Roger Taylor (quarti di finale)
 Mary Hawton /  John Fraser (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1963